Влков може бити:

 Влков (Ждјар на Сазави), насељено мјесто у округу Ждјар на Сазави, крај Височина, Чешка Република
 Влков (Наход), насељено мјесто у округу Наход, Краловехрадечки крај, Чешка Република
 Влков (Табор), насељено мјесто у округу Табор, Јужночешки крај, Чешка Република
 Влков (Чешке Будјејовице), насељено мјесто у округу Чешке Будјејовице, Јужночешки крај, Чешка Република